Лукирская, Ксения Петровна (1925—2013) — советский и российский филолог, библиограф, дочь физика П. И. Лукирского.
 Лукирский, Пётр Иванович (1894—1954) — советский физик.
 Лукирский, Сергей Георгиевич (1875—1938) — русский и советский военный деятель, комдив.